TCEC steht für:

 Tan Chong Motor Holdings, ein malaysischer Automobilhersteller und Automobilhändler
 Top Chess Engine Championship, internationaler Wettbewerb im Computerschach

Abkürzung